Rebollar − gmina w Hiszpanii, w prowincji Cáceres, w Estremadurze.
 Rebollar − gmina w Hiszpanii, w prowincji Soria, w Kastylii i León.